La phytokinésie, aussi appelée chlorokinésie, est un thème de science-fiction qui désigne la capacité d'un être vivant à utiliser les plantes, les déplacer et les contrôler en canalisant de « l'énergie psychique et corporelle ». Le nom est composé des racines grecques phyto-, qui signifie plante, et -kinesis, qui signifie mouvement. La phytokinésie peut aller du simple contrôle de la croissance des plantes, jusqu'à un contrôle absolu sur tout type de végétal.

Exemples 
 Poison Ivy, l'une des ennemies les plus célèbres de Batman, possède des pouvoirs de phytokinésie.
 Dans W.I.T.C.H., le personnage de Cornélia Hale possède, en plus des pouvoirs de télékinésie et de géokinésie, le pouvoir de phytokinésie.
 Dans la série Ben 10: Alien Force, l'une des formes extra-terrestres de Ben Tennyson, Régénérator, est doté de pouvoirs de phytokinésie.
 Le Roi des Végétaux (Overgrowth en VO), l'un des ennemis de Danny Fantôme, possède des pouvoirs phytokinésiques puissants.
 Dans Les Loonatics, Lexi Bunny possède également ce pouvoir à la suite de la consommation d'un nectar spécial.
 Layla Williams, personnage du film L'École fantastique (Sky High) maîtrise la phytokinésie.
 William James, un adolescent phytokinésiste dans la série Heroes apparaissant dans la saison 3.
 Le personnage de comics connu sous le nom de Swamp Thing (ou la ) est un être de végétal capable également de contrôler les plantes.
 Kurama, du manga YuYu Hakusho, peut maîtriser les plantes terriennes et celles du monde des enfers, et transformer une rose en un fouet.
 Les personnages Yamato, Danzô, Shodaime Hokage, du manga Naruto, maîtrisent le mokuton, semblable à la phytokinésie.
 Dans Avatar, le dernier maître de l'air, un des maîtres des marais contrôle toutes les plantes du marais en utilisant sa maîtrise sur l'eau présente dans les végétaux.
 Dans le manga Fairy Tail, Droy, faisant partie de l'unité des Shadows Gear, combat en accélérant la croissance des végétaux.
 Dans l'univers du Krosmoz, notamment dans la série animée Wakfu avec Amalia Sheran Sharm, les Sadida peuvent créer et contrôler des plantes.
 Dans la série animée Saint Seiya, le guerrier divin de Delta, Albérich de Mégrez possède une attaque  (en VF) lui permettant de contrôler la forêt dans laquelle il combat. Son ancêtre, utilisant la même technique face au vieux maître aux 5 pics, semble démontrer que ce pouvoir ne se limite pas à un seul lieu.
 Dans le jeu vidéo League of Legends, le champion Zyra est capable de créer et d'invoquer des ronces ainsi que des racines.
 Dans le manga Darwin's Game, Ichiro Hiragi, dit le ''Fleuriste'', peut faire pousser plusieurs types de plantes dans des environnements variés, y compris urbains.
 Dans la mythologie grecque, les demi-dieux enfants de Déméter et Dionysos possèdent des pouvoirs sur la croissance et le contrôle des plantes.
Dans le jeu Mario Smash Football, Waluigi peut faire apparaître des ronces ; il peut aussi faire apparaître des roses dans Mario Tennis Aces.
Dans le jeu Mario Power Tennis, la princesse Daisy Manipule les fleurs. Elle a aussi cette habilité dans Super Smash Bros. Ultimate.
Dans l'univers de Super Mario, Flora Piranha, un boss récurrent, montre plusieurs fois qu'elle est capable de créer et contrôler des végétaux.
Dans Encanto, La Fantastique Famille Madrigal, Isabella Madrigal est capable de faire pousser / contrôler des plantes à sa guise.

Articles connexes 
 Aérokinésie
 Chronokinésie
 Cryokinésie
 Électrokinésie
 Géokinésie
 Hydrokinésie
 Photokinésie
 Pyrokinésie

Plantes et science-fiction
Pouvoir psychique

Lexique de la bande dessinée